Monza steht für:

 Monza, eine italienische Stadt in der Lombardei und Hauptort der Provinz Monza und Brianza
 Autodromo Nazionale di Monza, Motorsport-Rennstrecke im Park der italienischen Stadt Monza (Parco di Monza) nordöstlich von Mailand
 Alfa Romeo 8C 2300 „Monza“, Rennwagenmodell von Alfa Romeo
 Chevrolet Monza (Vereinigte Staaten), ein amerikanisches Automodell
 Chevrolet Monza (Brasilien), ein brasilianisches Automodell
 Chevrolet Monza (China), ein chinesisches Automodell
 Ferrari Monza SP, Sportwagen von Ferrari
 Opel Monza, Oberklassencoupé von Opel zwischen 1977 und 1986
  einige Leichtmotorräder der Mars-Werke
  Mopedmodelle von Gritzner-Kayser
 Monze (Aude) auf Okzitanisch

Monza ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Alfredo Monza (1911–1974), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Antonio da Monza, oberitalienischer Buchmaler
 Carlo Monza (1735–1801), italienischer Komponist der Klassik
 Omar Monza (1929–2017), argentinischer Basketballspieler